Johan Cruijff Schaal 2011 (mannen)
 Nederlandse supercup 2011 (vrouwenvoetbal)